

Sigle 
 Schweizerische Norm 
 Serial Number – numero di serie
 Sistema nervoso
 Socialismo Nazionale
 Substantia nigra
 Supernova
 Standards Norway

Chimica 
 Sn – simbolo chimico dello stagno

Codici 
 SN – codice vettore IATA di SN Brussels Airlines
 SN – codice FIPS 10-4 di Singapore
 sn – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua shona
 SN – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Senegal
 SN – codice ISO 3166-2:CV di São Nicolau (Capo Verde)
 SN – codice ISO 3166-2:DE della Sassonia (Germania)
 SN – codice ISO 3166-2:HU di Sopron (Ungheria)
 SN – codice ISO 3166-2:ID di Sulawesi Meridionale (Indonesia)
 SN – codice ISO 3166-2:MD della Transnistria (Moldavia)
 SN – codice ISO 3166-2:YE del Governatorato di Sana'a (Yemen)

Etichettatura tessile 
 SN – sigla della denominazione della fibra di sunn, crotolaria pincea

Informatica 
 .sn – dominio di primo livello del Senegal

Linguistica 
 SN – abbreviazione di Sintagma Nominale

Altro 
 SN – Abbreviazione (dal latino sĭnistĕr) di sinistra
 SN – targa automobilistica di Schwerin (Germania)
 SN – targa automobilistica di Spišská Nová Ves (Slovacchia)
 s.n. – Negli indirizzi "senza numero"

Altri progetti